Riezler är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Kurt Riezler (1882–1955), tysk diplomat, politiker och filosof
 Sigmund von Riezler (1843–1927), tysk historiker

Tyska efternamn